

Antropologia 
 Dakota – gruppo di tribù di indiani americani passato alla storia anche come Sioux (Dakota in senso lato)
 Dakota – i gruppi tribali sioux che si sono autodefiniti e si autodefiniscono come Dakota (dakhóta o dakȟóta) (Dakota in senso stretto)

Cinema 
 Dakota – film del 1945 diretto da Joseph Kane, anche noto come Il cavaliere audace e Il cavaliere solitario
 Ragazzo chiamato Dakota (Dakota) – film del 1988 diretto da Fred Holmes

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Dakota del Nord – stato federato
 Dakota del Sud – stato federato
 Dakota – villaggio della Contea di Stephenson, Illinois
 Dakota – città della Contea di Winona, Minnesota
 Dakota – città della Contea di Waushara, Wisconsin
 Territorio del Dakota – territorio organizzato incorporato degli Stati Uniti d'America, esistito dal 1861 al 1889

Linguistica 
 Lingue dakotan – catena dialettale derivata dalla lingua originaria dell'insieme di popolazioni passate alla storia anche come Sioux, nonché degli Assiniboin e degli Stoney canadesi, e che costituisce una branca specifica della famiglia delle lingue siouan (Dakota in senso lato)
 Lingua dakota (cod. ISO 639-3: dak) – lingua che si articola nei due dialetti santee-sisseton (dakhóta) e yankton-yanktonai (dakȟóta) (dakota in senso stretto)
 Lingua dakota-lakota – unità linguistica individuata all'interno della catena dialettale sioux o dakota (in senso lato), che raggruppa i dialetti, tra loro comprensibili, dakota in senso stretto [santee-sisseton (dakhóta) e yankton-yanktonai (dakȟóta)] e lakota (lakȟóta)

Musica 
 Dakota – gruppo musicale AOR statunitense
 Dakota – cantante
 Dakota – album dei Dakota del 1980
 Dakota – singolo degli Stereophonics del 2005 dall'album Language. Sex. Violence. Other?

Televisione
 Dakota (The Dakotas) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1963

Altro 
 Dakota – palazzo di New York
 Douglas Dakota – designazione britannica del bimotore da trasporto C-47 Skytrain
 Dakota – nome proprio di persona inglese